Янковщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Янковщина — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Янковщина — деревня в Миорском районе Витебской области.